Whittier (Alasca)
Whittier (Califórnia)

Desambiguações de topônimos